Chija ist der Name folgender Personen:

 Chija bar Abba I. = Chija der Ältere, jüdischer Gesetzeslehrer des 2./3. nachchristlichen Jahrhunderts
 Chija bar Abba II., Amoräer der 3. Generation in Palästina

Siehe auch:
 Chia